Groine ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Groine (1934–2022), französischer Rallye-Raid-Fahrer
 Hermann Groine (1897–1941), deutscher Politiker